Josef Antonín Štěpán (1726-1797), est un compositeur et un pianiste tchèque.
 Pavel Štěpán (1925-1998), est un pianiste tchèque.
 Radek Štěpán (1976-), est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Prénom

Voir aussi 
 

Patronyme tchèque